

Cinema 
 Grand Canyon – film del 1923
 Grand Canyon – film del 1949 diretto da Paul Landres
 Grand Canyon – film del 1958 diretto da James Algar
 Grand Canyon: The Hidden Secrets – film del 1984 diretto da Kieth Merrill
 Grand Canyon - Il cuore della città  (Grand Canyon) – film del 1991 diretto da Lawrence Kasdan

Geografia 
Grand Canyon – gola creata dal fiume Colorado in Arizona (Stati Uniti d'America)
Parco nazionale del Grand Canyon – parco nazionale statunitense

Letteratura 
Grand Canyon – romanzo di Vita Sackville-West del 1942

Musica 
 Grand Canyon – traccia dell'album Refugee dei Refugee del 1974
 Grand Canyon – traccia dell'album 69 Love Songs dei The Magnetic Fields del 1999
 Grand Canyon – traccia dell'album The Lady Killer di Cee Lo Green del 2010
Grand Canyon – suite sinfonica composta da Ferde Grofé
 Grand Canyon – singolo dei Puscifer del 2015